Столин — фамилия и топоним:

 Столин — город в Брестской области Республики Беларусь.
 Столин, Владимир Викторович (1947—2020) — российский психолог и предприниматель.